Schloss Wolfsberg ist der Name folgender Bauwerke:

 Schloss Wolfsberg (Niederösterreich) bei Angern, Gemeinde Krems, Niederösterreich
 Schloss Wolfsberg (Kärnten) bei Wolfsberg, Kärnten
 Schloss Wolfsberg (Ermatingen), ein Schloss in der Gemeinde Ermatingen im Kanton Thurgau (Schweiz)

Siehe auch:
 Schloss Unterwolfsberg